Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luis Horna e David Nalbandian che hanno battuto in finale Daniel Melo e Flávio Saretta 6-4, 0-6, 6-1.

Teste di serie 

 Sebastián Prieto /  Martin Rodriguez (quarti di finale)
 Daniel Melo /  Flávio Saretta (finale)

 Hugo Armando /  Gustavo Marcaccio (quarti di finale)
 José de Armas /  Jimy Szymanski (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2001